Miejscowości w USA:
 Elsmore – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
Gminy w USA:
 Elsmore (ang. Elsmore Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Allen